Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1993 () проходил с 21 по 27 марта 1993 в городе Гриндельвальд (Швейцария) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (6-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Франции и Германии.

В женском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах сборные Дании и США.

В чемпионате впервые принимали участие мужская юниорская сборная Англии и женская юниорская сборная Финляндии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получают обе проигравшие в полуфиналах команды.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 6-е место.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 3-го и 4-го места:

Раунд 1 (победитель выходит в плей-офф с 3-го места, проигравший выходит в раунд 2)

Раунд 2 (победитель выходит в плей-офф с 4-го места, проигравший занимает общее 5-е место)

За распределение 6-го и 7-го места:

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Швейцарии в 1993 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Март 1993 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
Чемпионаты мира в Швейцарии